Propeamussiidae — родина двостулкових молюсків ряду Морські гребінці (Pectinoida). Ця родина є близькою до устриць і містить дев'ять родів.

Класифікація 
 Amusium Röding, 1798
 Arctinula Thiele, 1935
 Catillopecten
 Catillopecten eucymatus (Dall, 1898)
 Cyclopecten
 Cyclopecten culebrensis (E. A. Smith, 1885)
 Cyclopecten falklandicus
 Cyclopecten gaussianus
 Cyclopecten graui Knudsen, 1970
 Cyclopecten hexagonalis
 Cyclopecten imbrifer (Lovén, 1846)
 Cyclopecten leptaleus (A. E. Verrill, 1884)
 Cyclopecten multistriatus Linse, 2002
 Cyclopecten nanus A. E. Verrill & Bush in A. E. Verrill, 1897
 Cyclopecten pustulosus (A. E. Verrill, 1873)
 Cyclopecten ringnesius (Dall, 1924)
 Cyclopecten reticulus (Dall, 1886)
 Cyclopecten simplex A. E. Verrill, 1897
 Cyclopecten strigillatus (Dall, 1889)
 Cyclopecten subhyalinus (E. A. Smith, 1885)
 Cyclopecten thielei
 Cyclopecten transenna
 Lentipecten Marwick, 1928
 Parvamussium Sacco, 1897
 Parvamussium marmoratum (Dall, 1881)
 Parvamussium obliquum E. A. Smith, 1885
 Parvamussium thalassinus (Dall, 1886)
 Parvamussium cancellatum (E. A. Smith, 1885)
 Propeamussium de Gregorio 1884
 Propeamussium dalli (E. A. Smith, 1885)
 Propeamussium holmesii (Dall, 1886)
 Propeamussium octodecimliratum Melvill & Standen, 1907
 Propeamussium pourtalesianum (Dall, 1886)
 Propeamussium sayanum (Dall, 1886)
 Propeamussium squamigerum (E. A. Smith, 1885)
 Similipecten Winkworth 1932
 Similipecten groenlandicus (G. B. Sowerby II, 1842)
 Similipecten redferni Dijkstra, 2002
 Similipecten similis (Laskey, 1811)

Посилання

Морські гребінці
Родини молюсків